Een verkeersweg:
 N779 (België)
 N779 (Frankrijk)
 N779 (Nederland), zie Provinciale weg 779

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing